Ладинський ярус (, , ) — верхній ярус середнього відділу тріасової системи.
 Ладинський Антонін Петрович (1896—1961) — радянський письменник, перекладач та російський поет, автор історичних романів, член Спілки письменників СРСР.
 Павло Ладинський (* ? — † 1737) — український історик, канцелярист Генеральної військової канцелярії за гетьмана Павла Полуботка.